Mark Armstrong – Astronomo britannico (1958-). 
Mark Armstrong – Calciatore neozelandese (fl. 1980).
Mark Armstrong – Fantino britannico (1964-)
Mark Armstrong – Fumettista, autore di Spider-Ham